FK Arendal foi um clube de futebol da Noruega fundado em 29 de maio de 2000. Sua sede fica em Arendal.

Ligações externas
 Página oficial

Clubes de futebol extintos da Noruega
Clubes de futebol fundados em 2000
Clubes de futebol extintos em 2008